Entenmühle bezeichnet:

 Entenmühle (Gefrees), Gemeindeteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Entenmühle (Homburg), Wohnplatz der Stadt Homburg, Saar-Pfalzkreis, Saarland